Cardoso může být:

 Amadeo de Souza-Cardoso (1887–1918), portugalský malíř
 Edgar Cardoso (1913–2000), portugalský projektant
 Fernando Henrique Cardoso (* 1931), brazilský politik
 José Cardoso Pires (1925–1998), portugalský spisovatel
 Manuel Cardoso (1566–1650), portugalský hudebník
 Rafael Cardoso (* 1985), brazilský herec

Externí odkazy 
 

Portugalská příjmení